

M.b.t. Napoleon
Slag bij Marengo, een overwinning van Napoleon in 1800
Marengo (paard), het paard van Napoleon
Kip Marengo, een gerecht dat Napoleon kort voor de Slag bij Marengo zou hebben gegeten

Personen
Ludcinio Marengo, voetballer

Geografie
Marengo (departement), een Frans departement (1802-1814) in Noord-Italië
Spinetta Marengo, een dorpje in Piëmont (Italië)
Marengo Marmirolo, een dorpje in Lombardije (Italië)
Bosco Marengo, een gemeente in Piëmont (Italië)
Marengo (Illinois), een plaats in Illinois (VS)
Marengo (Iowa), een plaats in Iowa (VS)
Marengo (Indiana), een plaats in Indiana (VS)
Marengo (Ohio), een plaats in Ohio (VS)
Marengo County, een county in Alabama (VS)
Marengo River, een rivier in Wisconsin (VS)
Marengo (Saskatchewan), een plaats in Saskatchewan (Canada)
Marengo (Algerije), een plaats in Algerije

Overig
Marengo (geslacht), een geslacht van spinnen
Marengo (textiel), een stof die uit 95% zwarte wol en 5% witte wol bestaat
Fiat Marengo, een Italiaans automodel van het merk Fiat
Marengo-proces, een Nederlandse strafzaak tegen 17 verdachten voor een reeks moorden